George Vance Murry – vescovo cattolico statunitense
 John Middleton Murry – scrittore, giornalista e critico letterario inglese
 Paul Murry – fumettista statunitense
 Toure' Murry – cestista statunitense